

Sigle 
 Quality Control – Controllo qualità
 Québec – abbreviazione del codice postale associato alla provincia canadese del Quebec
 Queen's Counsel – titolo conferito ad un avvocato nominato consulente legale della Regina nel Regno Unito

Codici 
 QC – codice vettore IATA di Air Corridor
 QC – codice ISO 3166-2:CA del Québec (Canada)
 QC – codice ISO 3166-2:GT del Dipartimento di Quiché (Guatemala)